Eachy je jméno pro jezerní příšery žijící v severní Anglii a Skotsku. Eachy je velký humanoid ohavného a slizkého vzezření občas viděný na březích jezer. Byl spatřen v roce 1873 ve Windermeru nebo v roce 1973 u Bassenthwaite Lake. Dvakrát byl vyfocen. 

Jméno příšery nejspíše vzešlo z anglického iker, což byl výraz pro mořskou příšeru nebo třeba pro skotského each uisge, vodního koně, i když each uisge nebyl antropomorfní.

Reference

Související články 
 Each uisge
 Boobrie
 

Anglické mytické bytosti
Vodní démoni